Оте́ц Оте́чества () — древнеримский почётный титул, жаловавшийся Сенатом за выдающиеся заслуги перед Республикой или империей.

Впервые этот титул был пожалован великому позднереспубликанскому политическому деятелю и оратору Марку Туллию Цицерону за заслуги в подавлении заговора Катилины, произошедшего в период его консулата в 63 году до н. э. Вторым обладателем титула стал в 45 до н. э. Гай Юлий Цезарь, ставший пожизненным диктатором и фактически единоличным правителем Римской Республики.

Также сенат присудил его во 2 году до н. э. и наследнику Цезаря, Октавиану Августу. При этом не произошло закрепления данного наименования в качестве обязательной части императорских регалий, в отличие от титулов: Император, Цезарь, Август, princeps senatus, pontifex maximus и tribunicia potestas. Светоний писал, что этот титул также предлагался наследнику Августа Тиберию, но был им отклонён.

Со временем этот титул присваивался многим римским императорам. Как правило, это делалось после продолжительного их правления или как знак чрезвычайного уважения со стороны сената за прошлые заслуги, как было в случае с Нервой.

Впоследствии, в новое и новейшее время, подобные титулы также присуждались представительными органами власти многих государствах (Пётр I в России, Джордж Вашингтон в США, Илья Чавчавадзе в Грузии, Виктор Эммануил II в Италии, Хуан Пабло Дуарте в Доминиканской Республике, Мигель Идальго в Мексике).

Хронологический список римских «Отцов отечества» 
 Все нижеперечисленные деятели, кроме первых четырёх, являются римскими императорами
 Ромул, 753 год до н. э.
 Марк Фурий Камилл, 386 год до н. э.
 Марк Туллий Цицерон, 63 год до н. э.
 Юлий Цезарь, 45 год до н. э.
 Октавиан Август, 5 февраля 2 года до н. э.
 Калигула, 37
 Клавдий, январь 42
 Нерон, 55
 Веспасиан, 70
 Тит, июнь 79
 Домициан, 14 сентября 81
 Нерва, сентябрь 96
 Траян, 98
 Адриан, 128
 Антонин Пий, 139
 Марк Аврелий и Луций Вер, 166
 Коммод, 177
 Септимий Север, 193
 Каракалла, 199
 Макрин, июнь 217
 Гелиогабал, июль 218
 Гордиан III, май 238
 Филипп Араб, 244
 Проб, июль 276
 Диоклетиан, 20 ноября 284
 Максимиан, 1 апреля 286
 Константин I, 307

См. также 
 Отцы-основатели
 Римские победные титулы
 Российские победные титулы

Примечания

Источники 
 Гай Саллюстий Крисп Заговор Катилины
 Публий Корнелий Тацит История
 Гай Светоний Транквилл Жизнь двенадцати цезарей
 Аммиан Марцеллин Деяния

Политика Древнего Рима
Титулы